Plan MacSharry'ego - opracowany przez komisarza ds. rolnictwa Raya MacSharry'ego Wspólnot Europejskich ogłoszony w 1991 roku, realizowany od 1992 roku, miał na celu modyfikację założeń Wspólnej Polityki Rolnej. 

Po zakończonej niepowodzeniem próbie realizacji planu Mansholta reforma WPR była konieczna. Urynkowienie sektora rolnego i poprawę struktury gospodarstw przy jednoczesnym zachowaniu uprzywilejowanej pozycji rolników z krajów Wspólnot chciano osiągnąć poprzez:

 stopniowe obniżenie cen gwarantowanych na podstawowe produkty rolne (pierwotnie rozłożone na 3 lata),
 wprowadzenie dopłat bezpośrednich (dla rolników, którzy zgodzą się zmniejszyć produkcję zwierzęcą lub powierzchnię uprawną),
 programy strukturalne dla sektora rolnego,
 przeznaczenie większych środków na rozwój wsi.

Rolnictwo w Unii Europejskiej
Historia gospodarcza
Historia Unii Europejskiej